Bründl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Bründl (* 1948), deutscher Sammler und Unternehmer; siehe unter Sammlung Bründl
 Jürgen Bründl (* 1969), deutscher römisch-katholischer Fundamentaltheologe
 Ludwig Bründl (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Manfred Bründl (* 1959), deutscher Kontrabassist

Bründl ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Bründl (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Bründl (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Bründl (Gemeinde Kopfing), Ortsteil in der Gemeinde Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bründl (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bründl (Gemeinde Raab), Ortschaft in der Marktgemeinde Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bründl (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Steiermark
 Bründlhöhle, Bründlbach und Bründlteiche im Westen der steirischen Landeshauptstadt Graz

Siehe auch:
 Maria Bründl
 Bründel
 Brünnl
 Brünnel